Tohan poate fi:

 Tohanu Vechi, fostă localitate în județul Brașov, România
 Tohanu Nou, Brașov, localitate în județul Brașov, România
 UM Tohan, fabrică de armament din România
 Parcul industrial Tohan, parc industrial din România

 Tohani, localitate în județul Prahova, România